Die Saison 2018/19 der mexikanischen Fußballliga MX begann am Freitag, 20. Juli 2018 mit der Begegnung zwischen den Tiburones Rojos Veracruz und den UNAM Pumas, die der Gast aus der Hauptstadt mit 2:0 gewann. Die Treffer für die Pumas erzielten Felipe Mora und Pablo Barrera.

Auf- und Absteiger 
Die am Ende der Vorsaison sportlich abgestiegenen Lobos de la BUAP durften nach Zahlung einer Gebühr von 6 Millionen US-Dollar die Klasse halten, weil der Zweitligameister der Vorsaison, Cafetaleros de Tapachula als nicht zertifiziertes Team, den in sportlicher Hinsicht erreichten Aufstieg in die höchste Spielklasse nicht wahrnehmen durfte. Somit gab es keinerlei Veränderungen gegenüber der Vorsaison.

Liguillas der Apertura 2018

Viertelfinale 
Als einziger Verein außerhalb von Mexiko-Stadt gelang dem CF Monterrey die Qualifikation für das Halbfinale.

|}

Halbfinale 
Cruz Azul setzt sich aufgrund des besseren Tabellenplatzes in der Punktspielrunde durch.

|}

Finale 
Zum insgesamt vierten Mal (nach 1971/72, 1988/89 und der Clausura 2013) kam es im Finale zu einem Clásico Joven. Cruz Azul konnte sich lediglich beim ersten Vergleich 1972 durchsetzen. In den anderen drei Auseinandersetzungen behielt stets der Club América die Oberhand.

|}

Liguillas der Clausura 2019

Viertelfinale 
Die UANL Tigres und der CF Monterrey setzen sich aufgrund des jeweils besseren Tabellenplatzes in der Punktspielrunde durch. Außerdem kommt es im Viertelfinale zu einer Neuauflage des Finals der Apertura 2018 und erneut setzt sich in diesem Clásico Joven der Club América durch.

|}

Halbfinale 
In beiden Begegnungen setzen sich späteren Finalisten lediglich aufgrund des jeweils besseren Tabellenplatzes in der Punktspielrunde durch. Außerdem kommt es im Halbfinale zu einer Neuauflage der Finalpaarung aus der Apertura 2017 und erneut setzen sich in diesem Clásico Regiomontano die Tigres durch.

|}

Finale 
Die UANL Tigres gewinnen ihren vierten Meistertitel innerhalb der letzten vier Jahre.

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura 2018 
Erstmals seit 12 Jahren (Apertura 2006) belegen die drei Vereine aus der Hauptstadt die ersten drei Tabellenplätze.

|}

Abschlusstabelle der Clausura 2019 

1
|}

1 Weil Veracruz nur 4 Punkte erzielte und ihnen 6 Punkte abgezogen wurden, beendeten die Tiburones Rojos das Turnier ohne Punkte.

Kreuztabelle 2018/19 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19